

Geografia

Austria 
 Klaus – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch
 Klaus an der Pyhrnbahn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Osoby 
 Felix Klaus – niemiecki piłkarz
 Josef Klaus – austriacki polityk
 Václav Klaus – czeski polityk

Inne 
 Klaus – film animowany z 2019 roku.
 Klaus – imię.
 Klaus – pałac.

Zobacz też 
 Claus
 Clauss
 Clauß
 Klauss
 Klauß